Как си Тони? е албум от 1999 г. на певицата Тони Димитрова.

Списък на песните 
 Как си, Тони?
 Балкански синром
 Приливът на любовта (дует с Жан Шейтанов)
 Молба
 За кой ли път (дует с Борис Гуджунов)
 Хей, напомни ми
 Бургаско лято
 Неказани думи
 В събота на 18...
 Ти, любов...
 Старецът и морето

Албуми на Тони Димитрова
Музикални албуми от 1999 година